Akszak – miasto
 Aksak (Akszak) – herb szlachecki